Кумысолечебница — название населённых пунктов в России:
 Кумысолечебница — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области.
 Кумысолечебница — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.

См. также 
 Кумысолечебница Постникова 
 Ютазинской кумысолечебницы